Dencső István (1927–2008) közgazdász, a Liszt Ferenc Zeneakadémia gazdasági igazgatója
 Dencső István (1954) agrármérnök, biotechnológus